Roma má několik významů:

města
 italský a latinský název města Řím
 Roma (Lesotho) – město v Lesothu
 Roma (Queensland) – město v australském Queenslandu
 Roma (Rumunsko) – město v Rumunsku
 Roma (Švédsko) – město ve Švédsku
 Roma (Texas) – město v americkém Texasu

 Colonia Roma – část města Mexico City
 Mata Roma – město v Brazílii

 Provincie Roma – italská provincie

osobnosti
 Antonio Roma – argentinský fotbalový reprezentant
 Flavio Roma – italský fotbalový reprezentant
 Pedro Roma – portugalský fotbalista

sportovní kluby
 AS Roma – italský fotbalový klub
 Pallacanestro Virtus Roma – italský basketbalový klub
 Roma Esporte Apucarana – brazilský fotbalový klub

lodě
 Roma (1907) – italská bitevní loď třídy Regina Elena
 Roma (1938) – italská bitevní loď třídy Vittorio Veneto

ostatní
 Roma (film) – film Alfonso Cuaróna z roku 2018
 Roma (non si discute, si ama) – italská píseň z roku 1974
 Roma (vzducholoď) – italská vzducholoď
 Nova Roma – mezinárodní nezisková organizace, zabývající se římskou historií a kulturním dědictvím, stejně jako i praktikování římského způsobu života

Související články 
 Řím (rozcestník) – více významů